

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Stronie – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim,  w gminie Jodłownik
 Stronie – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim,  w gminie Limanowa
 Stronie – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Stronie – część wsi Grywałd w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w  gminie
Krościenko nad Dunajcem
 Stronie – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów

Zobacz też 
 Stronie Śląskie